Kolberg peut faire référence :
 au nom allemand de Kołobrzeg, une ville de Pologne ;
 Kolberg, film de propagande allemand nazi, inspiré de la défense héroïque de cette ville contre Napoléon en 1807.
 Augustin Kolberg (1835-1909), homme politique prussien.
 Oskar Kolberg (1814-1890), ethnographe, folkloriste et compositeur polonais.